Эммануэль Беннер (28 марта 1836, Мюлуз — 24 сентября 1896, Нант) — французский художник. Один из первых обратился в своих работах к изображениям доисторических людей.

Уроженец Мюлуза (Мюльхаузена) в Эльзасе, Эммануэль Беннер был сыном второстепенного художника Жана Беннера-Фриза (1796—1849), который зарабатывал себе на жизнь, создавая проекты рисунков для обоев и тканей (сегодня эту профессию называют «дизайном текстиля»).

У Эммануэля был брат-близнец, Жан Беннер, который разделял с ним любовь и интерес к искусству и позднее тоже стал знаменитым художником.

Первоначально братья работали и учились в мастерской своего отца, помогая ему создавать узоры для тканей в родном Мюлузе. Затем они вместе отправились в Париж, где обучались у художников Леона Бонна и Жана-Жака Эннера.

После окончания Франко-прусской войны родной город братьев отошёл к Германии. Братья приняли решения остаться в Париже, где оба начали регулярно выставляться на парижском Салоне. Картина Эммануэля Беннера «Покой» завоевала золотую медаль на Салоне 1879 года. В 1896 году Эммануэль стал кавалером ордена Почётного легиона, который был вручён ему за значительные успехи в области живописи.

Эммануэль Беннер был востребованным художником. Он писал аллегорические и жанровые сцены, портреты, пейзажи, натюрморты, и, нередко, обнажённую женскую натуру. Беннер также создал множество акварелей и рисунков на разные темы. Однако несколько его картин на неолитические сюжеты, отражавших достаточно новые на тот момент научные представления, вспоминаются в связи с именем Эммануэля Беннера наиболее часто.

Галерея

Литература 
 Édouard Benner, Tableaux généalogiques de l’ancienne famille patricienne Benner de Mulhouse depuis la dernière moitié du xive siècle à 1894, impr. F. Sutter, 1894
 Patrick Cabanel, «Emmanuel et Jean Benner», in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 233—234 ISBN 978-2846211901
 Catherine Galliath, Jean et Emmanuel Benner, peintres jumeaux : deux vies, deux œuvres, Université de Strasbourg 2, 1993 (mémoire d’Histoire de l’art)
 Louis Herbette, Benner, Emmanuel, 1836—1896. En souvenir, Buttner Thierry, Paris, 1897, 75 p.
 Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, article de Raymond Oberlé, vol. 3, p. 167
 Gabriel Vicaire, " Benner Emmanuel et Jean ", in L’Alsacien-Lorrain. Biographies alsaciennes et portraits en photographie, Meyer Antoine, Colmar, 1883, 3 p.

Примечания 

Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции